

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Szwedy – część wsi Wyczółki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Szwedy – część wsi Wilcza Wola w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec
 Szwedy – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin
 Szwedy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka

Miejscowości na Litwie 
 Szwedy − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Wilno

Miejscowości na Białorusi 

 Szwedy – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
 Szwedy – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.